Првенство Енглеске у рагбију 1988/89. (службени назив: 1988–89 Courage League National Division One) је било 2. издање енглеског Премијершипа, највишег ранга рагби јунион такмичења у Енглеској. Учествовало је 12 клубова, у другу лигу су испали Ливерпул и Ватерло, а титулу је освојио Бат.

Учесници

Табела

Референце 

Сезоне Првенства Енглеске у рагбију
Рагби у 1988.
Рагби у 1989.